Kabinett Kličković steht für folgende Regierungen der Republika Srpska:
 Kabinett Kličković I 
 Kabinett Kličković II